Buchwalde ist ein deutscher Ortsname:

 Buchwalde (Knappensee), ein 1929–32 abgebaggerter Ort bei Hoyerswerda, Sachsen
 Buchwalde (Malschwitz), ein Ortsteil von Malschwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen 
 Buchwalde (Senftenberg), ein Ortsteil von Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Buchwalde, Kreis Bütow, Pommern, seit 1945: Mydlita (Czarna Dąbrówka), Gmina Czarna Dąbrówka, Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Buchwalde, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Kajkowo, Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Buchwalde, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen, seit 1945: Buczyniec (Rychliki), Gmina Rychliki, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Buchwalde, Kreis Rothenburg, Schlesien, seit 1945: Bucze (Przewóz), Gmina Przewóz, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, Polen
  Buchwalde, Kreis Stuhm, West-/Ostpreußen, seit 1945: Bukowo (Stary Targ), Gmina Stary Targ, Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch: Buchwald